Bill Goldberg
Variações Goldberg
Whoopi Goldberg
Rube Goldberg
Jacob Pinheiro Goldberg
Arthur Goldberg
Johann Gottlieb Goldberg
Ephraim Goldberg
Adele Eva Goldberg
Werner Goldberg

Desambiguação